Открытый чемпионат Кастилии и Леона (также известен как Torneo Villa de El Espinar по месту проведения) международный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий летом в преддверии Открытого чемпионата США на хардовых кортах города Эль-Эспинар (Сеговия, Испания). В последние годы проведения включён в календарь тура ATP Challenger, некоторое время входя в категорию наиболее престижных турниров тура — Tretorn SERIE+. Призовой фонд составляет 42 500 евро (игрокам также оплачивается проживание) при турнирной сетке, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Турнир в Сеговии стартовал в 1986 году как любительский турнир под эгидой Федерации тенниса Испании. С начала 90-х годов XX века Открытый чемпионат Кастилии и Леона входит в календарь тура ATP Challenger, а в последние годы включён в категорию самых престижных «челленджеров», Tretorn SERIE+.

На протяжении своего существования турнир в Эль-Эспинаре был удостоен ряда национальных и международных наград. В частности, в 2009 году он был признан лучшим турниром тура ATP Challenger. Турнир также удостаивался медали «За спортивную доблесть» Высшего совета по спорту Испании, награды Национального Олимпийского комитета Испании и национальной премии в области спорта в номинации «Лучшая спортивная арена»

Победители и финалисты 
Победитель турнира в одиночном разряде получает 140 очков в рейтинге АТР и 6 250 евро призовых. Победители в парном разряде получают также по 132 очка 1325 евро призовых.

Хотя турнир в Сеговии за историю его существования выигрывали в одиночном разряде такие будущие и бывшие звёзды мужского тенниса, как Рафаэль Надаль, Эмилио Санчес, Серхи Бругера, Фернандо Вердаско, Радек Штепанек и Хуан Мартин дель Потро, никто из них не завоёвывал титул больше одного раза. Двукратными чемпионами в одиночном разряде становились Хосе Клавет в первые годы проведения турнира и Родольф Жильбер в середине 1990-х годов.

Помимо двух побед в одиночном разряде, Родольф Жильбер является также двукратным чемпионом в парах, в общей сложности завоевав в Сеговии четыре титула в 1994 и 1995 годах. Также двукратным чемпионом в парах (и трёхкратным в общей сложности) был Эмилио Санчес. В 1999 году одним из победителей турнира в парах стал Роджер Федерер, будущая первая ракетка мира в одиночном разряде.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Архив результатов турниров (с 1991 года) на сайте ITF